Wanderlust (begrip), lust om de wereld te ontdekken

film/televisie 
 Wanderlust (2001), een Amerikaanse televisiefilm van James Keitel
 Wanderlust (2006), een Amerikaanse documentairefilm van Shari Springer Berman en Robert Pulcini
 Wanderlust (2012), een Amerikaanse komische speelfilm van David Wain
 Wanderlust (2013), een Amerikaanse pornografische speelfilm van Stormy Daniels
 Wanderlust (Canvas), documentaire uitgezonden op de Belgische zender  Canvas  over filosofie en levensbeschouwing in 2016 en 2017.
 Wanderlust (Britse serie), een Britse televisieserie uit 2018 die een jaar liep. 

literatuur
 Wanderlust (Steel), een roman uit 1986 van de Amerikaanse schrijfster Danielle Steel
 Wanderlust (Kampa), een gedichtbundel van Daniel Kampa
 Wanderlust (Haefs), een sciencefiction-Krimi van Gisbert Haefs

muziek
 Wanderlust (Band), Amerikaanse Powerpop-band uit Philadelphia
-
 Wanderlust (Laine), album van de Amerikaanse zanger Frankie Laine uit 1963
 Wanderlust (Heather Alexander), album van de Amerikaanse zanger en muzikant Heather Alexander (Alexander James Adams) uit 1994
 Wanderlust (Leverty), debuutalbum van de Amerikaanse gitarist Bill Leverty uit 2004
 Wanderlust (Rossdale), debuutalbum van de Britse zanger Gavin Rossdale uit 2008
-
 Wanderlust (McCartney), een lied van Paul McCartney, van het album 'Tug of War' uit 1982
 Wanderlust (Knopfler), een lied van zanger Mark Knopfler, van het album 'Sailing to Philadelphia' uit 2000
 Wanderlust (R.E.M.), een lied van R.E.M., van het album 'Around the Sun' uit 2004
 Wanderlust (Björk), een lied van zangeres Björk, van het album 'Volta' uit 2007
 Wanderlust (Wild Beasts), een lied van de Wild Beasts, van het album 'Present Tense' uit 2014
 Wanderlust (Joep Beving), een pianostuk geschreven door Joep Beving uit 2015
 Wanderlust (Blackbear), een lied van Blackbear (Matthew Tyler Musto), van het album 'Cashmere Noose' uit 2016

overig
 USS Wanderlust (SP-923), Patrouilleboot van de Amerikaanse marine